Oxholm kan syfta på följande platser:

Estland 

 Oxholm, Estland, Hiiumaa,

Finland 

 Oxholm, Korpo, Åboland,

Se även
Oxholmen
Oxholmarna

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Finlandförgreningar